HMS Adventure ha sido el nombre usado por doce buques de la Royal Navy. Se planeó otro más con este nombre que no llegó a ser completado:

  fue una galera armada con 26 cañones, botada en 1594 y desguazada en 1645.
  fue un buque armado con 32 cañones, botado en 1646, reconstruido en 1691 y capturado por Francia en 1709.
  fue un navío de línea de 5ª clase (fragata), armado con 40 cañones, botado en 1709 y desguazado en 1741.
  fue un navío de línea de 4ª clase (fragata), botado en 1741, reconstruido como navío de 5ª clase de 32 cañones en 1758 y vendido en 1770.
  fue un cutter armado con 12 cañones, adquirido en 1763 y vendido en 1768.
  fue un buque de investigación, originalmente un buque carbonero nombrado Marquis of Rockingham. Fue adquirido en 1771, renombrado Rayleigh y Adventure al año siguiente. Acompañó al HMS Resolution en el segundo viaje de James Cook al Pacífico entre 1772 y 1775. Volvió a tareas como mercante tras la expedición, y se hundió en el río Saint Lawrence River en 1811.
  fue un navío de línea de 5ª clase (fragata), armado con 44 cañones, botado en 1784 y desguazado en 1816.
  fue un transporte armado con 10 cañones, botado en 1809 como HMS Aid (1809). Fue convertido en buque de investigación en 1817 y renombrado HMS Adventure en 1821. Fue vendido en 1853.
  fue un buque botado en 1855 como HMS Resolute. Fue renombrado HMS Adventure en 1857 y desguazado en 1877.
 HMS Adventure se planeó como un torpedero de botalón. Fue ordenado en 1885 pero se canceló antes de su botadura.
  fue un cañonero de río botado en 1891, transferido al África central británica en 1896 y vendido en 1921.
  fue un crucero ligero de clase Adventure, botado en 1904 y vendido en 1920.
  fue un minador botado en 1924. Fue utilizado como buque de reparaciones desde 1944 y vendido en 1947.

Bibliografía 

Nombres de buques británicos